Tisza, zijrivier van de Donau
 Tisza (geslacht), Hongaarse familie
 István Tisza (1861-1918), Hongaars premier
 Kálmán Tisza (1830-1902), Hongaars premier
 László Tisza
 Tibor Tisza (°1984), Hongaars voetballer

Zie ook 
 Tisa, doorverwijspagina